Вырья:

 Вырья (приток Велвы) — река в России , протекает в Пермском крае.
 Вырья (приток Мели) — река в России , протекает в Пермском крае, Республике Коми. 
 Вырья (приток Низьвы) — река в России , протекает в Пермском крае, Республике Коми.